Municipio de Bethany puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bethany (condado de Iredell, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Iredell.
 Municipio de Bethany (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Bethany (condado de Gratiot, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Gratiot.
 Municipio de Bethany (condado de Harrison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Harrison.